Polyphemus steht für

 Polyphem, Kyklop in der griechischen Mythologie
 Polyphemus (Gattung), eine Gattung der Krebse

Siehe auch:
 Polyphemos
 Polyphem (Begriffsklärung)